Parti galléguiste (en galicien « Partido Galeguista ») peut faire référence à deux formations politiques de Galice et apparentées au galléguisme :
Le Parti galléguiste, fondé en 1931 et dirigé par Alfonso Daniel Rodríguez Castelao et Alexandre Bóveda ;
Parti galléguiste, parti fondé en 1979.